«Чёртова песня» (, , ) — европейская народная песня. Существует несколько вариантов текстов песни (авторы некоторых из них известны). Авторство текста песни, который считается первым военным вариантом, принадлежит обер-лейтенантам Вольфраму Филиппсу и Кристиану Йеригу, двум пилотам немецкого легиона «Кондор» участвовавшего в гражданской войне в Испании. Песня была широко распространена в войсках нацистской Германии и её союзников в годы ВМВ, была гимном нескольких различных военизированных формирований, однако новые варианты текстов были написаны и в послевоенные годы. Песня широко известна и по сей день.

Немецкие варианты 
Задокументированные варианты данной песни относятся к нацистской Германии, а именно к авиационному формированию легион «Кондор». Изначальная песня, которая создана Филиппсом и Йеригом, носила название «Чёртова песня A-88» () и являлась песней разведывательного штаффеля A/88, подразделения легиона «Кондор». Более распространённая версия известна под названием «Парадный марш легиона „Кондор“» (), инструментальное вступление и окончание к ней написаны капельмейстером Карлом Бёгельсаком. Обе версии были  сделаны в 1939 году (в некоторых источниках в 1936 году). Песни были выпущены на виниловых пластинках Columbia, Grammophon, Telefunken, Gloria, Kristall и Electrola. Впоследствии на эту музыку была написана песня «СС маршируют по вражеской земле» (), ставшая гимном дивизии СС «Викинг» и популярная в других частях СС; авторы её текста неизвестны. В послевоенное время на музыку была написана песня парашютистов-десантников (в Германии их неофициальное название — «зелёные черти», нем. Grüne Teufel). В отличие от предыдущих вариантов, она состоит не из двух, а из трёх куплетов.

Lied der „Legion Condor“
Wir zogen übers weite Meer
ins fremde Spanierland,
zu kämpfen für der Freiheit Ehr'
weil Hass und Krieg entbrannt.

Hier herrschten Marxisten und Roten,
der Pöbel der hatte die Macht.
Da hat, als der Ordnung Boten,
der Deutsche Hilfe gebracht.

Wir jagten sie wie eine Herde
und der Teufel, der lachte dazu,
Ha, ha ha ha ha,
die Roten in spanischer Luft
und zur Erde,
wir liessen sie nirgends in Ruh.

Hat auch der Tod mit harter Hand
die Besten oft gefällt -
wir hielten aus, der Wall stand fest,
die rote Flut zerschellt.

Und ziehen die Legionäre
als Sieger ins deutsche Land,
dann schreiten mit unsere Toten,
wir heben zum Grusse die Hand.

Wir jagten sie wie eine Herde
und der Teufel, der lachte dazu,
Ha, ha ha ha ha,
die Roten in spanischer Luft
und zur Erde,
wir liessen sie nirgends in Ruh.

Lied der „Legion Condor“ 
Legion marschiert in fernem Land
und singt ein Teufelslied,
ein Flieger sitzt am Ebrostrand
und leise summt er mit.

Wir pfeifen auf Unten und Oben
und uns kann die ganze Welt,
verfluchen oder auch loben,
grad wie es jedem gefällt.

Wo wir sind da ist immer oben
und der Teufel, der lacht nur dazu: ha-ha-ha-ha-ha.
Wir kämpfen für Deutschland und kämpfen für Hitler,
der Rote kommt nicht mehr zur Ruh.

Und kehren wir dereinst zurück
nach Deutschland das wir lieben,
so gilt der letzte Abschiedsgruß
den Toten, die geblieben.

Sie starben für unser Großdeutschland,
für Führer, für Heimat und Reich,
drum wollen wir nie sie vergessen
wenn unser Befehl lautet gleich.

Wo wir sind ist immer vorwärts
und der Teufel, der lacht nur dazu: ha-ha-ha-ha-ha .
Wir kämpfen für Deutschland und kämpfen für Hitler,
der Rote kommt nicht mehr zur Ruh.

SS marschiert in Feindesland 
SS marschiert in Feindesland
Und singt ein Teufelslied
Ein Schütze steht am Wolgastrand
Und leise summt er mit

Wir pfeifen auf Unten und Oben
Und uns kann die ganze Welt
Verfluchen oder auch loben,
Grad wie es jedem gefällt

Wo wir sind da geht’s immer vorwärts
Und der Teufel, der lacht nur dazu
Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
Wir kämpfen für Deutschland
Wir kämpfen für Hitler
Der Rote kommt niemals zur Ruh'

Wir kämpften schon in mancher Schlacht
In Nord, Süd, Ost und West
Und stehen nun zum Kampf bereit
Gegen die rote Pest

SS wird nicht ruh’n, wir vernichten
Bis niemand mehr stört Deutschlands Glück
Und wenn sich die Reihen auch lichten
Für uns gibt es nie ein zurück

Wo wir sind da geht’s immer vorwärts
Und der Teufel, der lacht nur dazu
Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
Wir kämpfen für Deutschland
Wir kämpfen für Hitler
Der Rote kommt niemals zur Ruh'.

Grüne Teufel 
1. Ja, wer marschiert in Feindesland
und singt ein Teufelslied?
Ein Schutze steht am Oderstrand
Und leise summt er mit:

Wir pfeifen auf Unten und Oben
und uns kann die ganze Welt
Verfluchen oder auch loben,
Grad wie es ihr wohl gefällt.

Wo wir sind da ist immer vorne
Und der Teufel, der lacht noch dazu:
Ha, ha, ha, ha, ha.
Wir kämpfen für Deutschland
der Freiheit zur Ehre,
Der Gegner kommt nicht mehr zur Ruh

2. Wie weit der Marsch auch immer sei,
Wir finden bald die Schlacht.
Entschlossen, stets zum kampf bereit,
im Angriff Tag und Nacht.

Das G’wehr fest gefaßt und verwegen
die feindliche Stellung gestürmt!
mit «Hurra» dem Tode entgegen,
Der Gegner ergibt sich und türmt.

Wo wir sind da ist immer vorne
Und der Teufel, der lacht noch dazu:
Ha, ha, ha, ha, ha.
Wir kämpfen für Deutschland
der Freiheit zur Ehre,
Der Gegner kommt nicht mehr zur Ruh

3. Hat auch der Tod mit harter Hand
die Besten oft gefällt -
wir hielten aus, der Wall stand fest,
die Flut an uns zerschellt.

Und ziehen wir Fallschirmjäger
als Sieger durchs deutsche Land.
Marschieren mit uns Kameraden
im gleichen Ehrengewand.

Wo wir sind da ist immer vorne
Und der Teufel, der lacht noch dazu:
Ha, ha, ha, ha, ha.
Wir kämpfen für Deutschland
der Freiheit zur Ehre,
Der Gegner kommt nicht mehr zur Ruh.

Французские варианты 
Один из вариантов этой песни на французском языке (содержащий 3 куплета) был гимном 33-ей дивизии СС «Шарлемань», его официальное название — «Чёртова песня» (). Другой представлял собой по сути перевод немецкого текста SS marschiert in Feindesland и исполнялся французами, служившими в других формированиях. На эту же мелодию впоследствии была написана одна из песен Французского иностранного легиона, которая исполняется по сей день. Кроме того, существует песня парижских пожарных, состоящая из одного куплета.

Version de la division Charlemagne 
SS marchons vers l’ennemi
Chantant le chant du Diable
Car dans le cœur des gars hardis
Souffle un vent formidable.

La fortune monte haut, descend bas,
Que nous donne le monde entier :
Nous les inviterons au sabbat
Et nous en rions volontiers

Là où nous passons, que tout tremble
Et le Diable y rit avec nous :
Ha, Ha, Ha, Ha, Ha, Ha, Ha !
La flamme reste pure
Et notre parole s’appelle Fidélité !

SS, nous marchons au combat
Chantant le chant du Diable :
Les chars sont embusqués là-bas
Pour l’assaut formidable.

Les blindés nous attaquent en grondant,
Mugissante vague d’acier,
Mais notre terreur les attend ;
Et nous en rions volontiers !

Là où nous passons, les chars brûlent
Et le Diable y rit avec nous :
Ha, Ha, Ha, Ha, Ha, Ha, Ha !
La flamme reste pure
Et notre Parole s’appelle Fidélité !

SS. Nous rentrerons en France
Chantant le chant du Diable.
Bourgeois, craignez notre vengeance
Et nos poings formidables :

Nous couvrirons de nos chants ardents
Vos cris et vos plaintes angoissées ;
Avec nous hurle Satan
Et nous en rions volontiers !

Là où nous passons, tout s'écroule
Et le Diable y rit avec nous :
Ha, Ha, Ha, Ha, Ha, Ha, Ha !
La flamme reste pure
Et notre Parole s’appelle Fidélité !

Vont les SS à l’ennemi 
Vont les SS à l’ennemi,
Chantant un chant d’enfer.
A la Volga on nous a mis,
Nous sifflotons notre air.
Nous nous fichons d’en haut, d’en bas,
Et le monde entier peut bien
Nous maudire ou crier «  A bas »,
Comme il plaît à chacun.
Où nous sommes, c’est toujours : « En avant ! »
Et le Diable rit fort et carrément,
Ha, ha, ha, ha, ha, ha !
Nous combattons pour l’Allemagne,
Nous combattons pour Hitler,
Le rouge n’aura jamais la paix !
Nous nous battons dans maint combat,
Au Nord, Sud, Est et Ouest,
Et sommes prêts à mettre à bas,
Les rouges, cette peste.
La SS ne dort pas, elle anéantira
Ce qui trouble le sort de l’Allemagne :
Et si nous perdons dans nos rangs
Des gens, pas de recul en campagne
Où nous sommes, c’est toujours : « En avant ! »
Et le Diable rit fort et carrément,
Ha, ha, ha, ha, ha, ha !
Nous combattons pour l’Allemagne,
Nous combattons pour Hitler,
Le rouge n’aura jamais la paix !

Version de la Légion étrangère 
La Légion marche, vers le front,
En chantant nous suivons
Héritiers de ses traditions
Nous sommes avec elle.

Refrain:
Nous sommes les hommes des troupes d’assaut
Soldats de la vieille Légion.
Demain brandissant nos drapeaux,
En vainqueurs nous défilerons.
Nous n’avons pas seulement des armes,
Mais le diable marche avec nous
Ah, ah, ah, ah, ah, ah ! car nos aînés de la légion,
Se battent là-bas, nous emboîtons le pas. (bis)

Pour ce destin de chevalier
Honneur, Fidélité
Nous sommes fiers d’appartenir
Au 2e R.E.P.

Refrain.

Fidélité est notre Loi
Luttons pour notre Foi
Notre fierté de chevalier
Notre Honneur de soldat.

Refrain.

Version des Sapeurs-pompiers de Paris 
Nous sommes les sapeurs-pompiers de Paris
Soldats de toutes les régions
Mais demain au mépris de nos vies
Au milieu des flammes nous serons.

Nous sommes fiers de pouvoir dire :
«Ç’est sauver ou pėrir»
ñouš sommes fiers dê pouvoir dire
«Ç’est sauver ou pűrir»

Nous n’avons pas seulement des lances
Mais le Diable marche avec nous
Ah, ah, ah, ah
Nous sommes les sapeurs-pompiers de Paris
Combattent le feu, nous emboîtons le pas.

Эстонские версии 
В Эстонии на эту музыку была написан гимн батальона СС «Нарва». Официальное название — Laul surnupealuu sõdurist: дело в том, что фраза «Surnupealuu sõdureist» (солдат мёртвой головы) в Эстонии было расшифровкой аббревиатуры SS. Впоследствии песня была исполнена эстонской фолк-группой Untsakad, причём дважды и с небольшими различиями в тексте; впрочем, эти же различия были характерны и для исполнения песни в военное время, подробности здесь.

Laul surnupealuu sõdurist 
Kord võitles Lõuna-Venemaal
kaugel Doni steppides
üks vapper Eesti pataljon
lauldes laulu Kuradist.

Meid paisati itta, kord läände,
kõikjal seisime kaljudena
Ja Neveli sood ja Tšerkassid
meil iial ei unuda saa.

Rünnakrelvade terases, tules,
kõlab leekides Kuradi naer — hah-hah-haa!
Sirgub vabadusidu,
ei murta neid ridu,
kes Eesti eest andnud on kõik.

Aeg sangarid kord unustab
ja tandrid tasandab.
Ja surnupealuu sõdureist
vaid tuul veel jutustab.

Teed tagasi meie jaoks pole
ehk küll häving on silmade ees.
Vaba Eesti eest palju ei ole
kui langeb meist viimnegi mees.

Rünnakrelvade terases, tules,
kõlab leekides Kuradi naer, hah-hah-haa!
Sirgub vabadusidu
ei murta neid ridu,
kes Eesti eest andnud on kõik.

Латышские версии 
В Латвии песня на эту музыку был написан гимн 19-й дивизии СС. Поскольку дивизия сформирована в 1944 году, слова гимна этой дивизии связаны с местью за родину. Песня была исполнена народным ансамблем Vilki.

19.Divizijas dziesma 
Zem mūsu kājām lielceļš balts
Uz Latviju tas ved.
Uz Latviju, kur naidnieks baigs,
Pār laukiem nāvi sēj

   Mēs soļojam droši un lepni, 
   Un šautenes plecos ir mums,
   un senajo varoņu vārdi,
   nāk līdzi, kā mantojums mums.

   Mēs nāksim drīz, Latvija, gaidi!
   Un nesīsim brīvību Tev- 
   kas mums dārga,
   un mēs ejam un ejam un traucam un steidzam- 
   par vēlu mēs nedrīkstam būt!

Mums viena doma sirdī kvēl -
Par tēvu zemi stāt!
Un nežēlīgam naidniekam
likt visu atmaksāt!

   Mēs šautenēm liksim tad liesmot,
   un granātu metējiem kaukt,
   bet pašiem mums nāvei būs spītēt, 
   ložu svilpieniem atbalsis saukt!

   Mēs ticam trīs Latvijas zvaigznēm,
   Lai ugunī spožas kļūst tās, 
   mūžu mūžam!
   un mēs ejam un ejam uz priekšu tik traucam - 
   par vēlu mēs nedrīkstam būt!

Норвежская версия 
В Норвегии на эту музыку Н. Д. Бьёрном была написана песня «Песня корпуса викингов» (), ставшая гимном военизированной организации «Хирд», главой которой был упоминаемый в песне Видкун Квислинг. Иногда в публикуемых текстах песен встречается слово Vikingtog, которого в норвежском языке нет (предположительно возникла ошибочная публикация); слово vikingtokt означает буквально «набег викингов».

Sang til Viking Korps 
1. På vikingtokt til fremmed land,
　dro menn av nordisk ætt.
　På kongens skip stod mann ved mann
　av hirden kampberedt.

　Til Island og Grønland og Hjaltland,
　gikk ferden på langskip mot vest,
　Og i Frankrike, Irland og England,
　var nordmannen ubuden gjest.

Ja, fienden de måtte vike,
og paven han tapte sin makt,
(ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!)
For til vern om det stornorske riket
stod trofaste hirdmenn pa vakt.

2. Nå reiser vi en hird påny
　av Vidkun Quislings menn.
　Og her i gamle Oslo by
　Står Vikingkorpset frem.

　Se baunene lyser fra fjellet
　der bud om den nye tid,
　og baunenes lys kan fortelle
　om hirdmenn som fylkes til strid.

Ja, fienden atter skal vike,
og pampene tape sin makt,
(ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!)
For til vern om det stornorske riket
står trofaste hirdmenn på vakt.

Английские версии 
Единственная версия песни на английском языке написана и исполнена австралийской рок-группой Waffenbrüder в 2011 году и называется The March of the Aryans («Марш арийцев»).

The March of the Aryans 
Aryans march in the enemy’s land
And sing the Aryan’s song
A sentinel stands at nation’s shores
And silently he hums along.

Up or down we whistle,
And the whole world may
Curse us or hail us
Whatever it pleases to do

Wherever we are, let’s go forward
For the Aryan laughs like this:
Ha, ha, ha, ha, ha!
We’re fighting for a White World
We’re fighting for the White Race
We’ll give the subhumans no rest

We have already fought in many battles
In North, South, East and West
And now we stand ready for war
Against the subhuman plague.

The Aryan will destroy all
So none will halt our rise
And when our ranks are thinned
For us there will be no retreat

Wherever we are, let’s go forward
For the Aryan laughs like this:
Ha, ha, ha, ha, ha!
We’re fighting for a White World
We’re fighting for the White Race
We’ll give the subhumans no rest!

Бразильские версии 
В Бразилии песня на эту музыку «Dragões do Ar» (Воздушные драконы) была написана в конце XX века и является гимном одноимённой воздушно-десантной бригады.

Dragões do ar 
Avante irmãos! Avante heróis!
Em busca da vitória
Subindo aos céus, lançando-se no ar,
Honrando a nossa história

Mais fortes, mais rijos lutando
Soldados da velha Brigada
A hora na porta saltando
A luta prá nós não é nada

Brindamos à morte, ao perigo
Saudamos também o inimigo,
lá, lá, lá, lá, lá!
E a velha Brigada se bate,
Se mostra mais forte na hora da dor

Avante irmãos! Avante heróis!
Voltar não desejamos
Lutando sempre, fugindo nunca
Viver não imploramos

Unidos, coesos, marchando
Soldados da velha Brigada!
O gosto da morte lembrando
Aos novos que chegam do nada.

Brindamos à morte, ao perigo
Saudamos também o inimigo,
lá, lá, lá, lá, lá!
E a velha Brigada se bate,
Se mostra mais forte na hora da dor.

Версии на иврите 
Имеется поэтический перевод бразильской версии данной песни (под названием שיר הצנחנים הברזילאים).

קדימה, גיבורים, אחים,
כולם לניצחון!
הלילה אנו לאויב
את השידרה נשבור!
אנו גאוות צבאתנו,
לוחמי חתיבת צנחנים.
עכשיו נקפוץ מן הדלת
את הקרב אנו לא מפחדים.

לחימה מסביבנו זועמת,
אך אנחנו על זה רק צוחקים!
חחחח!
לעולם לא נטן לאויב את ארצנו,
בזמן כאב אנו עזים!

קדימה, גיבורים, אחים!
לחזור לנו אין דרך
לא נתחלן לרחמים,
מעז רק מנצח!
אנחנו נצעד מאוחדים
ונהכה כמו אגרוף אחד
לא ננח עד שאין יפריע
למולדת לעדי עד.

לחימה מסביבנו זועמת...

Шведская версия 
Рок-группа Therion в альбоме Secret of the Runes выпустила песню Helheim, которая написана на эту же самую музыку (в оперной аранжировке) с одним отличием: в ней нигде не исполняется третья часть каждого куплета. Песня, как и весь остальной альбом, посвящена скандинавской мифологии, в частности царству мёртвых (Хельхейм).

Helheim 
Heldrasil, O Heldrasil

Den dimhöljda gudinnan Hel
i nio världar styr.
På Gjallarbron, i älven Gjöll
de döda söker Dig.

Allt för många inför Dig förtvivla,
O stora gudinna i Hel,
Ditt sköte är moder till tiden
hos Dig tager döden sin del.

Se nornorna spinna vår tråd,
vårt öde styra de
Till Gnipahålan går vår färd
likt Balder då vi dö.

Vi till Helheim likt Hermod ska resa
hos Döden vi finna vårt guld,
när Balder en gång kommer åter
från Urtid, Verdandi och Skuld.

När Helgrinden ska öppna sig
då stiger solen upp
nu återfödd ur vinterns djup
tillsammans med Höder.

Som en skugga fanns Loke hos Höder
när Balder blev dödad med list.
och alla försvann ner till Helheim
med Misteltens magiska kvist.

Se Helgrinden som öppnar sig
och guden stiger upp
nu återfodd ur vinterns djup
med solen som sitt svärd.

Den fördolda gudinnan i Helheim
bedriver med livet sitt spel.
Ditt sköte är moder till tiden
O stora gudinna i Hel!

Итальянская версия 

В 1994 г. итальянская группа Punta di lancia (рус. "Остриё копья", фолк-проект итальянской RAC-группы Sopra le rovine, рус. "Над руинами") выпустила песню "Così combattono i cavalieri" (рус. "Так сражаются рыцари"). Основная идея песни — образ традиционалистов, (которых автор ассоциирует с "последними рыцарями"), борющихся против современного мира и его установок.

Così combattono i cavalieri   

Così combattono i cavalieri, 
Onore e fedeltà. 
Col nostro passo, per monti e valli, 
Il canto risuonerà.

Siamo i guerrieri del tempo che va, 
Soldati della rivoluzion. 
La nostra meta sicura sarà, 
L’Europa della tradizion.

Sempre lottiam, 
Noi combattiam 
Per il principio imperial.

Noi combattiamo per la civiltà 
Sicura sempre la fedeltà, 
Oilalà! 
Ad ogni nemico che offuschi il fuoco di Roma la morte sarà.

Noi siamo gli ultimi cavalieri, 
Signori di nuove età. 
Le sette porte, le sette morti 
Vogliamo oltrepassar. 

Nella battaglia la fede tempriam 
Con il fuoco distruggitor. 
La spada e lo scudo a noi sempre saran. 
La morte il sangue e l’onor.

Noi lotterem, 
Combatterem 
Sotto il vessillo imperial.

Noi combattiamo per la civiltà 
Sicura sarà la fedeltà, 
Oilalà! 
La spada nel pugno, lucifero accanto nessuno a noi opporsi dovrà.

Rulla il tamburo, brilla la spada, 
Marciam verso il furor. 
Nel fumoo fosco, bandiere al vento, 
Son morte sangue onor. 

Da due millenni in lotta noi siam, 
Contro il dio sovvertitor. 
Infamia e viltà con il spazziam, 
Di stelle ci guida il fulgor.

Noi già lottiam, 
Noi combattiam 
Sotto l’insegna imperial.

Noi combattiamo per la civiltà 
Sicura è già la fedeltà, 
Olilà 
Il paracadute, le ali, i pugnali, le fiamme vittoria saran.

Il nuovo mondo che tanto freme 
In noi luce vedrà 
Tutte le lotte, tutte le pene, 
Il sole sublimerà. 

Oscura è la marcia nel cupo baglior, 
D’aureola, morte ed orror 
Ma indomiti il cuore e la volontà, 
Un’alba incontro a noi verrà.

Sempre lottiam, 
Noi combattiam 
Siamo la guardia imperial.

Noi combattiamo per la civiltà 
Sicura è sempre la fedeltà, 
Oilalà Il Dio che guidi la marcia oltre la vittoria, tra noi è sceso già

Примечания 

Марши
Военная музыка
Народные песни